Le lycée saint Adjutor est un lycée et un collège privé catholique sous contrat de la ville de Vernon dans le département de l'Eure en Normandie.

Histoire

Débuts 
Le lycée fut créé en pleine occupation allemande de Vernon en 1943, époque durant laquelle Vernon faisait partie de la zone d'occupation contrôlé conjointement par la Wehrmacht et le régime de Vichy. Le nouveau lycée se plaça sous le patronage de saint Adjutor de Vernon, compagnon de saint Louis, roi de France au  et saint patron des mariniers.

Origine 
Le lycée doit son origine un collectif de parents parmi lequel le militaire ingénieur pacifiste Thomies, à l'origine de ligne Maginot en 1926 et un des pionniers de l'usage du béton armé en France.

Après guerre 
Madelaine Delbrël, mystique catholique d'origine parisienne née dans une famille de chemineaux communistes convertie au catholicisme traditionaliste, devient enseignante de français et de lettres classiques à Vernon, au lycée saint Adjutor, en plus d’être cheftaine scoute.

Organisation

L'orientation scolaire 
Le lycée regroupe les élèves de l'enseignement catholique sous contrat à Vernon de l’école primaire au BTS. La particularité de ce lycée est la présence d'une option chinois et de nombreuses options dans des filières sélectives comme les mathématique, l'informatique et le droit. Conscient de ses atouts, le lycée fait part dans le forum des métiers de Vernon de l'excellence de ses filières dans les domaines du droit et de l'informatique.

L'internat 
Le lycée comprend aussi un internat flambant neuf servant de tremplin vers la vie estudiantine autonome en étant un lieu d’apprentissage des libertés des adultes et du sens de responsabilité, d’où le respect intransigeant de la hiérarchie et des règles établies.

Anciens élèves connus 

 Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l’Élysée
 Sébastien Lecornu, ministre
 Fauve Hautot, danseuse professionnelle

Références

Notes et références

Bibliographie 

 Michel de Decker, Histoire de Vernon-sur-Seine, Giverny et alentours, Charles Corley, 1983.

Voir aussi

Articles connexes 

 Vernon
 Enseignement Catholique
 Diocèse Evreux
 Département de l'Eure

Lien externe 

 https://www.stadjutor.com

École catholique
École en France
Normandie au XXe siècle
Vernon
Eure
Enseignement privé en France